Димитър (Мицо) Яранов е български общественик от късното българско възраждане в Македония.

Биография 
Димитър Яранов е роден в Кукуш, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Занимава се с камбанолеярство. Константин Станишев пише за него „Мицо Яранов по поръчка от далечни градове и паланки изливаше прекрасни по форма, здрави, звучни и с много приятен тембър камбани“. Яранов е виден деец на българската църковна и просветна борба в Кукуш, един от водачите на Кукушката българска униатска община.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Димитър
Български камбанолеяри
Родени в Кукуш